The Other Woman (engl. ‚Die andere Frau‘) steht für:

Filme:
 The Other Woman (1921), US-amerikanischer Spielfilm von Edward Sloman 
 The Other Woman (1931), britischer Spielfilm von G. B. Samuelson
 The Other Woman (1954), US-amerikanischer Spielfilm von Hugo Haas
 The Other Woman, Originaltitel von Eine verräterische Affäre, US-amerikanischer Spielfilm von Jag Mundhra (1992)
 The Other Woman (1995), US-amerikanischer Fernsehfilm von Gabrielle Beaumont
 The Other Woman (2009) (Love and Other Impossible Pursuits), US-amerikanischer Spielfilm von Don Roos
 The Other Woman, Originaltitel von Die Schadenfreundinnen, US-amerikanischer Spielfilm von Nick Cassavetes (2014)

Musikalben:
 The Other Woman (Ray-Parker-Jr.-Album), Album von Ray Parker, Jr. (1982)
 The Other Woman (Miss-Jones-Album), Album von Miss Jones (1998)